Paul Glyn Williams (1922–2008) – brytyjski polityk konserwatywny
 Paul Williams (ur. 1940) – amerykański muzyk
 Paul Daniel Williams (ur. 1972) – brytyjski polityk Partii Pracy
 Paul Williams (ur. 1981) – amerykański bokser
 Paul Williams (ur. 1983) – samoański rugbysta
 Paul Williams (ur. 1986) – grenadyjski lekkoatleta